Кубок Чили по футболу 1991 () — 21-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 

1991
Спорт в Чили в 1991 году
Чили